Злами й консенсус: шість есеїв на захист ліберальної демократії в перехідних — політико-філософські есеї українського письменника Анатолія Дністрового, опубліковані в 2008 році видавництвом «Акта» (Харків).

Анотація 

.

Зміст 

1. Вступне есе: загроза бутафорської демократії.

2. Лихо з історії.

3. Світовий устрій і невловимий Джо націоналізму.

4. Забути про національну ідею (в пошуках політичної модернізації).

5. Забути про національну ідею (держава і глобалізація).

6. Полікультурні умови сучасних ідеологій.

Книги за алфавітом
Філософські твори
Політична філософія
Есе
Книги Анатолія Дністрового
Книги 2008